Kraanpoort (Deventer), een (historische) stadspoort in de Nederlandse stad Deventer
 Kraanpoort (Gdańsk), een stadspoort in de Poolse stad Gdańsk
 Kraanpoort (Roermond), een straat in de Nederlandse stad Roermond